Alberto Angulo ist der Name folgender Personen:
* Alberto Angulo (* 1970), spanischer Basketballspieler, -trainer und -funktionär
 Alberto Angulo Morales, spanischer Schriftsteller